Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Guy e Shūzō Matsuoka che hanno battuto in finale John Letts e Bruce Man-Son-Hing 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Broderick Dyke /  Kelly Evernden (quarti di finale)

 Patrick Baur /  Udo Riglewski (primo turno)
 Tim Pawsat /  Tobias Svantesson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1989